2005/06 was het 108ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Chelsea werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Prijzen

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2005/06 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Chelsea

Bijgaand een overzicht van de spelers van Chelsea, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van trainer-coach José Mourinho voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Football League Championship

Eindstand

Play-offs

Watford promoveert en komt in het seizoen 2006/07 uit in de Premier League.

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2005/06 uit in de Football League Championship.

Reading FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Reading FC, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van trainer-coach Steve Coppell de titel wonnen in de Football League Championship en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League seizoen 2006/07.

Football League One

Eindstand

Play-offs

Barnsley promoveert en komt in het seizoen 2006/07 uit in de Football League Championship.

Toeschouwers

Football League Two

Eindstand

Play-offs

Cheltenham Town promoveert en komt in het seizoen 2006/07 uit in de Football League Championship.

Toeschouwers

Non-League Football

Zie ook
FA Cup 2005/06
Finale FA Cup 2006
Finale League Cup 2006
Football League Cup 2005/06
Engels voetbalelftal in 2005
Engels voetbalelftal in 2006

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2005/06